Maung ist der Name folgender Personen:

 Cynthia Maung (* 1959), burmesische Medizinerin
 Ei Thinzar Maung (* 1994), myanmarische Menschenrechtsaktivistin
 Gregory Taik Maung (* 1946), burmesischer Bischof
 Maung Aye (* 1937), burmesischer Offizier
 Maung Ba Gyan, bekannt als Tin Moe (1933–2007), myanmarischer Dichter
 Maung Maung (1925–1994), Präsident Myanmars 1988
 Maung Maung Gyi (Musiker) (1855–1933), burmesischer saung-gauk-Spieler
 Maung Maung Gyi (Maler) (1890–1942), burmesischer Maler
 Maung Maung Kha (1920–1995), burmesischer Politiker
 Saw Maung (1928–1997), Ministerpräsident von Myanmar
 Wunna Maung Lwin, Außenminister von Myanmar

Maung bezeichnet ferner:
 Maung (Sprache), eine indigene australische Sprache
 Maung, ehrender Bestandteil burmesischer Personennamen, „(jüngerer) Bruder“
 Maung, Buckelgong in der burmesischen Musik. Königliche Repräsentationsinstrumente waren früher ngwe-maung (silberner Gong) und shwe-maung (goldener Gong).